Obert – comune nella contea di Cedar, Nebraska, Stati Uniti d'America

Persone 
 Anthony Obert – ex sciatore alpino francese
 Jozef Obert – calciatore cecoslovacco
 Walter Obert – autore di giochi e divulgatore italiano